Хорошки () — село,
Хорошковский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322887901. Население по переписи 2001 года составляло 825 человек.

Является административным центром Хорошковского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Давыдынки,
Ломаки,
Снитино и
Чернече.

Географическое положение 
Село Хорошки находится на левом берегу реки Сула,
выше по течению примыкает село Ломаки,
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Снитино,
на противоположном берегу — село Шеки.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
Церковь Рождества Богородицы известна с 1757 года.

Экономика 
 «Максимка», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Дом культуры.

Примечания 
2. https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok/church/khor_008.xml